Спіруліна (рід)
 Спіруліна (харчова добавка)